Mourne (plaats), een plaats op het Griekse eiland Kreta
Mourne (rivier), een rivier in Noord-Ierland